

Prénom

Patronyme 

 Djamel Sabri (né en 1958), chanteur algérien ; 
 Ekrima Sa'id Sabri (1939-), grand mufti de Jérusalem et de Palestine d'octobre 1994 à juillet 2006 ;
 Hend Sabri (née en 1979), actrice tunisienne ;
 Mustafa Sabri (1869-1954), dernier Cheikh al-Islam de l'Empire ottoman ;
 Nazli Sabri (1894-1978), reine consort d'Égypte ;
 Noor Sabri (né en 1984), footballeur irakien ;
 Nur Dhabitah Sabri (née en 1999), plongeuse malaisienne ;
 Osman Sabri (né en 1905), écrivain kurde ;
 Samir Sabri (né en 1976), footballeur égyptien ;
 Yara Sabri (né en 1971), actrice syrienne.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme